

Chimica 
 PEF – resina poliestere alternativa al PET per imballaggio.

Codici 
 pef – codice ISO 639-3 della lingua Northeastern pomo

Informatica
 Pentax raw file – formato proprietario della Pentax per immagini memorizzate come Raw

Pneumologia
 Picco di Flusso Espiratorio  – massimo flusso espiratorio raggiunto nel corso di una espirazione massima forzata

Religione
 Perpetual Emigration Fund – società dalla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni attiva tra il 1849 ed il 1887
 Perpetual Education Fund – evoluzione del Perpetual Emigration Fund, costituito nel 2001